Cornyn ist der Familienname folgender Personen:

 John Cornyn (* 1952), US-amerikanischer Politiker (Republikanische Partei)
 Stan Cornyn (1933–2015), US-amerikanischer Musikproduzent